Bobby Mitchell peut désigner:
  (1856-1933), joueur de baseball américain ;
 Bobby Mitchell (1924-1993), joueur de football écossais ;
  (1935-1989), chanteur R&B américain ;
  (1935-2020), joueur américain de football américain ;
  (1943-2018), golfeur professionnel américain ;
  (1943-2019), joueur de baseball américain.

Voir aussi 
 
 

Mitchell, Bobby